{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (83801) - || 2001 TG218 || 14 oktober 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83802) - || 2001 TY218 || 14 oktober 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83803) - || 2001 TD219 || 14 oktober 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83804) - || 2001 TA222 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83805) - || 2001 TM225 || 14 oktober 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83806) - || 2001 TX225 || 14 oktober 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (83807) - || 2001 TH226 || 14 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83808) - || 2001 TC227 || 15 oktober 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (83809) - || 2001 TQ227 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83810) - || 2001 TH233 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83811) - || 2001 TR233 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83812) - || 2001 TM235 || 15 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (83813) - || 2001 TM236 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83814) - || 2001 TT237 || 10 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83815) - || 2001 TS238 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83816) - || 2001 TD239 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83817) - || 2001 TM239 || 15 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83818) - || 2001 TO240 || 14 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83819) - || 2001 UY2 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83820) - || 2001 UJ4 || 17 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83821) - || 2001 UL5 || 18 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83822) - || 2001 UN7 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83823) - || 2001 UP9 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83824) - || 2001 UL15 || 25 oktober 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| (83825) - || 2001 UC19 || 16 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83826) - || 2001 UW20 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83827) - || 2001 UA21 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83828) - || 2001 UW21 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83829) - || 2001 UZ21 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83830) - || 2001 UM22 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83831) - || 2001 UE23 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83832) - || 2001 UQ23 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83833) - || 2001 UE24 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83834) - || 2001 UQ24 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83835) - || 2001 UQ26 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83836) - || 2001 UD30 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83837) - || 2001 UA31 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83838) - || 2001 UL31 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83839) - || 2001 UG32 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83840) - || 2001 UZ34 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83841) - || 2001 UE35 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83842) - || 2001 UZ35 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83843) - || 2001 UN36 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83844) - || 2001 US36 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83845) - || 2001 UX36 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83846) - || 2001 UY36 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83847) - || 2001 UO37 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83848) - || 2001 US38 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83849) - || 2001 UG40 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83850) - || 2001 UA45 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83851) - || 2001 UK45 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83852) - || 2001 UY47 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83853) - || 2001 UP49 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83854) - || 2001 UL51 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83855) - || 2001 UT53 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83856) - || 2001 UF55 || 16 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83857) - || 2001 US59 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83858) - || 2001 UD65 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83859) - || 2001 UB66 || 18 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83860) - || 2001 UO67 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83861) - || 2001 UR67 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83862) - || 2001 UY71 || 16 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (83863) - || 2001 UA72 || 17 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (83864) - || 2001 UT72 || 20 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (83865) - || 2001 UQ73 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83866) - || 2001 UY74 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83867) - || 2001 UC77 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83868) - || 2001 UL83 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83869) - || 2001 UA89 || 20 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (83870) - || 2001 US89 || 25 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83871) - || 2001 UF92 || 18 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83872) - || 2001 UC93 || 19 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (83873) - || 2001 UN93 || 19 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (83874) - || 2001 UZ94 || 19 oktober 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (83875) - || 2001 UA95 || 19 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83876) - || 2001 UD96 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83877) - || 2001 UE96 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83878) - || 2001 UA98 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83879) - || 2001 UQ108 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83880) - || 2001 UT109 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83881) - || 2001 UU116 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83882) - || 2001 US120 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83883) - || 2001 UQ123 || 22 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83884) - || 2001 UW123 || 22 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83885) - || 2001 UM124 || 22 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83886) - || 2001 UX124 || 22 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83887) - || 2001 UL126 || 28 oktober 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (83888) - || 2001 UL127 || 17 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83889) - || 2001 UN128 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83890) - || 2001 US130 || 20 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83891) - || 2001 UN134 || 21 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83892) - || 2001 UN135 || 22 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83893) - || 2001 UM139 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83894) - || 2001 UY141 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83895) - || 2001 UK142 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83896) - || 2001 UK146 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83897) - || 2001 UJ147 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83898) - || 2001 UZ148 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83899) - || 2001 UF152 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (83900) - || 2001 UN157 || 23 oktober 2001 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten